Therapeuten steht für:

 die Mehrzahl von Therapeut
 die Sekte Therapeuten (Sekte)